Илишуа има више значења:

 Илишуа (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Илишуа (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији